— один из древнейших японских родов, существовавший уже в период Ямато.

Происхождение рода Мононобэ считалось божественным. Согласно преданию, когда легендарный японский император Дзимму завоевал провинцию Кинки на юге Хонсю, роды Мононобэ и Нагасунэхико уже проживали там. Тогда Мононобэ поддержали императора, что помогло главе рода получить важнейший пост главнокомандующего и занять важное положение при дворе. Другая легенда утверждает, что клан происходит от принца Инисики, второго сына 11-го японского императора Суйнина. 

В конце VI столетия между родом Мононобэ и влиятельным кланом Сога вспыхнула вражда, переросшая в вооружённый конфликт. Причиной его было неприятие кланом Мононобэ буддизма, вводимого в Японии родом Сога. В 587 году Мононобэ но Мория был разгромлен и убит в сражении с Сога-но Умако, после чего Мононобэ утратили своё былое влияние в Японии.

В период Нара из рода Мононобэ выделился клан Исоноками.

Клан Мононобэ был родом-покровителем синтоистского святилища Исоноками-дзингу.

Литература 
 Суровень Д. А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода Каму-ямато-иварэ-бико // Историко-юридические исследования российского и зарубежных государств. Екатеринбург, 1998. С.175-198.

Самурайские роды